Владислав II може да се односи на:

 Владислав II Пшемисл, војвода и краљ Чешке
 Владислав II Влашки
 Владислав II Изгнаник, велики војвода Пољске и војвода Шлеске
 Владислав II Јагело, велики војвода Литваније и краљ Пољске
 Владислав II Јагелонац Млађи
 Стефан Владислав II